Analiză calitativă se poate referi la:

 Analiză calitativă anorganică, analiza chimică a compușilor anorganici
 Analiză calitativă organică, analiza chimică a compușilor organici

Vezi și 
 Analiză cantitativă